

Patronyme 

Casimir de Montrond (1768–1843), diplomate français.

Toponyme 

 Montrond, commune française des Hautes-Alpes
 Montrond, commune française du Jura
 Montrond, ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Montrond-les-Bains
 Montrond, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Neuville-près-Sées
 Montrond, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Albiez-Montrond
 Montrond-le-Château, commune française du Doubs
 Montrond-les-Bains, commune française de la Loire
 Mérey-sous-Montrond, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée aux Monts-Ronds
 Saint-Amand-Montrond, commune française du Cher
 Villers-sous-Montrond, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée aux Monts-Ronds
 Château de Montrond, forteresse au sud du Cher

Voir aussi 
 
 Les Monts-Ronds